Huia – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na Jawie, Sumatrze i Borneo (Malezja i Indonezja); w prowincjach Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan i Chiang Mai w zachodniej i północnej Tajlandii.

Systematyka

Etymologia 
Huia: Shu-qin Hu, chiński herpetolog.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Huia cavitympanum 
 Huia masonii 
 Huia melasma 
 Huia modiglianii 
 Huia sumatrana

Przypisy

Bibliografia 
 

Żabowate